

Cinéma 
 Nuit de folie () est un film américain de Rupert Julian et Cecil B. DeMille sorti en 1928.
 Une nuit de folies est un film français réalisé par Maurice Cammage en 1934.
 Une nuit de folie ,  un film allemand de Hans Deppe sorti en 1950. 
 Nuit de folie (Adventures in Babysitting) est un film américain réalisé par Chris Columbus en 1987.

Musique 
 Nuit de folie est une chanson interprétée par le duo Début de soirée en 1988.
 Nuit de folie est une compilation du duo Début de soirée sortie en 2009.

Télévision
 Nuit de folie (Boo) est l'épisode 5 de la saison 2 de la série télévisée Dark Angel.
 Une nuit de folie (Rock This Town) est l'épisode 11 de la saison 6 de la série télévisée Degrassi : La Nouvelle Génération.

Homonymie